Квартира () — израильский документальный фильм 2011 года. Израильская премьера состоялась в сентябре 2011 года. Фильм шёл в кинотеатрах непрерывно в течение тринадцати месяцев и получил хорошие отзывы. Time Out Тель-Авив решил разместить фильм в верхней части рекомендованных фильмов в течение 49 недель под заголовком «не пропустите» и выбрал его в качестве одной из 25 наиболее важных художественных работ со всего мира за 2011 год. Немецкая премьера Квартиры состоялась в июне 2012 года. В немецкой версии фильма рассказчика Арнона Гольдфингера озвучил известный немецкий актер Аксель Милберг. Американская премьера Квартиры состоялась в октябре 2012 года.

В 2012 году фильм получил приз за лучший монтаж в документальном фильме на всемирном конкурсе документального кино Tribeca Film Festival. Он открыл фестиваль Док Мюнхен в 2012 году.

Сюжет 
Фильм начинается, когда режиссёр и члены его семьи собрались в квартире матери его матери, Герды Тухлер, некоторое время спустя после её смерти, чтобы вынести её вещи. Его бабушка жила в одной квартире в течение 70 лет, с тех пор, как она и её муж, Курт, уехали из нацистской Германии в 1930 году и эмигрировали в Палестину.

Однако скоро Гольдфингер находит различные предметы в доме своей бабушки, которые открывают удивительную главу в истории семьи — главу, которая была под замком в течение десятилетий.

Голдфингер постепенно обнаруживает, что его дедушка и бабушка были в близких личных отношениях с высокопоставленным нацистским чиновником, Леопольдом фон Мильденштейном, возглавлявшим Управление СС по еврейским делам до Адольфа Эйхмана. Мильденштейн ездил в Палестину в компании Тухлеров в апреле 1933 года и поддерживал связь с ними после войны.

Награды 
 Ophir Award:
 Лучший документальный фильм
 Bavarian Film Award: 
 Лучший документальный фильм
 Иерусалимский международный кинофестиваль:
 Лучший режиссёр документального кино
 The Israeli Documentary Filmmakers Forum Award:
 Лучший фильм
 The Israeli Documentary Filmmakers Forum Award:
 Лучший режиссёр
 The Israeli Documentary Filmmakers Forum Award:
 Лучшее исследование
 Minneapolis St. Paul IFF 2012:
 Лучший документальный фильм
 The German Arthouse cinema Guild 2012 Award:
 Лучший документальный фильм
 Toronto Jewish Film Festival 2012:
 Лучший документальный фильм, David e. Stein Award
 Кинофестиваль Трайбека  2012:
 Best Editing Documentary
 Kraków Film Festival 2012:
 FIPRESCI Award
 Traverse City Film Festival 2012:
 Приз жюри — лучший иностранный фильм
 New Zealand Doc Edge 2012:
 Honorable mention

Примечания

Ссылки 
 Официальный немецкий сайт 
 Официальный американский сайт 
 Официальный американский трейлер

См. также 
 Соглашение Хаавара

Фильмы на иврите
Документальные фильмы Израиля
Фильмы Израиля 2011 года